Купрейчик Віктор Давидович — білоруський шахіст, гросмейстер
 Купрейчик Ірина Валеріївна — народний депутат України 7-го скликання.